Георгій Василько фон Серетський (17 лютого 1864, Берегомет — 24 березня 1940, Чернівці) — австро-угорський політичний діяч румунського походження.
 Серетський гідрологічний заказник — природоохоронна територія загальнодержавного значення в Україні. 
 Стефан Василько фон Серетський (нім. Stephan Wassilko von Serecki; *10 червня 1869, Берегомет — †31 серпня 1933) — представник роду українсько-румунських магнатів на Буковині, перший командант Гуцульсько-Буковинського Легіону УСС.